TRT - Török Rádió és Televíziótársaság
TRT - Történelmiregény-írók Társasága